Кажѝмеж Чѐслав Поля̀нски () е полски езиковед славист, англицист и теоретик на езика, професор, преподавател в Познанския, Силезийския и Ягелонския университет, гост-професор в Йейлския университет, член на Полската академия на науките и Полската академия на знанията. Изтъкнат познавач на горнолужишкия език и езика на полабските древяни.

Трудове 
 Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim (1962) – докторска дисертация
 Polabian-English Dictionary (1962)
 Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich (1962–1994)
 Główne typy struktur zdaniowych w języku polskim (1966)
 Gramatyki generatywne a metoda transformacyjna (1966)
 Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim (1967)
 Zarys gramatyki języka górnołużyckiego (1967)
 Pojęcie struktur wyjściowych i ich rola w składni (1967)
 Słownik terminologii językoznawczej (1968) – в съавторство със Збигнев Голомб и Адам Хайнц
 Sentence Modality and Verbal Modality in Generative Grammar (1969)
 Gramatyka transformacyjno-generatywna a inne teorie języka (1971)
 Notes on Function al Properties of Deep Structure Categories (1972)
 Some Remarks on the Nature of Linguistic Description (1975)
 The Problem of Semantic Implication of Notion‘subject’ (1977)
 Gramatyka języka połabskiego (2009)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Англицисти
Морфолози
Синтактолози
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Преподаватели в Силезийския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Йейлския университет
Член-кореспонденти на ПАН
Действителни членове на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Доктор хонорис кауза на Ополския университет
Доктор хонорис кауза на Силезийския университет
Починали в Катовице